Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013
 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2013
 Московский международный кинофестиваль 2013
 Выборы мэра Москвы (2013)